Ветча — название населённых пунктов.

Россия 
 Ветча — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Ветча — деревня в Лихославльском районе Тверской области.